

Astronomie 
 Kang (亢宿) est une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 Kang est aussi un autre astérisme de l'astronomie chinoise ;

Toponyme 

 le xian de Kang (康县), subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Kang, localité du district de Kgalagadi au Botswana.

Fiction 
 Kang le conquérant, personnage de l'univers Marvel.
 Kang, un personnage des Simpson
 Liu Kang, personnage de Mortal Kombat.
 Kang, une langue parlée en Chine univers fictif de Star Wars.
 Kang est le nom d'un important et honorable chef militaire Klingon dans les séries de Star Trek, ainsi que le nom d'un général renégat Klingon dans Star Trek 6 : Terre inconnue.
 Davik Kang

Patronyme 

 Kang Chae-rim, footballeuse sud-coréenne.
 Kang Eun-gyo, poétesse coréenne.
 Kang Ho-soon, tueur en série sud-coréen
 Kang Hye-jeong, actrice sud-coréenne.
 Kang Hyun-muk, footballeur sud-coréen.
 Kang Jae-won, handballeur coréen.
 Kang Je-gyu, réalisateur coréen.
 Kang Kek Ieu, khmer rouge.
 Kang Mi-reu, taekwondoïste sud-coréenne.
 Kang Min-ho, joueur de baseball sud-coréenne.
Kang Myonghi, femme peintre sud-coréenne.
 Kang Sheng, dirigent chinois.
 Kang Shin-jae, auteure sud-coréenne. 
 Kang Song-san, politicien nord-coréen.
 Kang Soo-yeon (1966-2022), actrice sud-coréenne.
 Kang Sok-kyong, écrivaine sud-coréenne.
 Kang Tae-woo, coureur cycliste sud-coréen.
 Kang Young-sook, auteure sud-coréenne. 
 Kang Youwei, révolutionnaire chinois.
 Kang Yu-jeong, judokate sud-coréenne.
 Kang Yu-mi, footballeuse sud-coréenne.
 Kang Yun-mi, patineuse sud-coréenne.
Colombe Kang Wan-suk, martyre coréenne.
Eun-Ja Kang, écrivain français.
Feng Kang, mathématicien et scientifique chinois.
Genevieve Kang, actrice canadienne.
 Gongsun Kang, seigneur de guerre chinois.
 Han Kang, romancière coréenne (1970-)
 Michael Kang, réalisateur américain.
Nicole Kang, actrice américaine.
Suzanne Kang Gyeong-bok, martyre coréenne.
Younghill Kang, écrivain coréen.

Pseudonyme 

 Kang Full (1974-) (), de son vrai nom  Kang Do-young (), manhwaga sud-coréen.

Autres 
Kang peut également désigner :
 le Kang Song-ho est un navire coréen.
un kang (), espace surélevé chauffé par le plancher dans les maisons traditionnelles du nord de la Chine ;
 kang,une romanisation du caractère chinois  qui est aussi un nom propre, notamment un nom de famille chinois et le nom du Kham en chinois ;
 Kang, plateforme de marché en ligne française fondée en 2012 par Nicolas Grumbach et Laetitia Alcover.

Patronyme sud-coréen
Patronyme coréen
Patronyme chinois